Al-Múndhir (I) ibn Numan ibn Imri-l-Qays, rei dels làkhmides d'Aràbia de vers el 431 al 473 
 Al-Múndhir (II) ibn al-Múndhir, rei làkhmida d'Aràbia (493 -500) 
 Al-Múndhir (III) ibn Imri-l-Qays, rei làkhmida d'Aràbia, vassall sassànida, el més important de la dinastia
 Al-Múndhir (IV) ibn Qabus ibn Ma-as-Samà, rei làkhmida d'al-Hira vers el 578-580 d'ascendència incerta 
 Al-Múndhir ibn Muhàmmad (844-888), sisè emir omeia de Còrdova (886-888) 
 Al-Múndhir ibn Yahya at-Tujibí (? - 1021/1022), fundador de la dinastia
 Al-Múndir Imad-ad-Dawla (?-1090), emir de Lleida, Tortosa i Dénia (1081-90) de la dinastia dels Banu Hud